Plusieurs clubs sportifs de Podgorica au Monténégro portent le nom Budućnost, hérité d’un ancien club omnisports commun. Aujourd’hui, chacun des clubs sont indépendants et possède leurs propres gestions.

Parmi ceux, les plus connus sont :
 le FK Budućnost Podgorica, club de football,
 le KK Budućnost Podgorica, club de basket-ball masculin,
 le OK Budućnost Podgorica, club de volley-ball masculin
 le RK Budućnost Podgorica, ancien club de handball masculin,
 le VPK Budućnost Podgorica, ancien club de waterpolo,
 le ŽKK Budućnost Podgorica, club de basket-ball féminin,
 le ŽRK Budućnost Podgorica, club de handball féminin.

Buducnost